Schwändi bezeichnet mehrere Orte in der Schweiz:
 die ehemalige politische Gemeinde Schwändi GL im Kanton Glarus, seit dem 1. Januar 2011 Teil der neuen politischen Gemeinde Glarus Süd
 die Aussenwacht Schwändi ZH in der Gemeinde Weisslingen im Kanton Zürich
 der Weiler Schwändi BE ob Bigenthal im Kanton Bern
 der Weiler Schwändi LU in der Gemeinde Schüpfheim, Kanton Luzern

Siehe auch:
 Schwende
 Schwendi